Les Laux kan syfta på.

 Les Baux-de-Provence – en franska kommun i departementet Bouches-du-Rhône
 Les Baux-de-Breteuil – en franska kommun i departementet Eure
 Les Baux-Sainte-Croix – en franska kommun i departementet Eure